sztuczna inteligencja
 A.I. Sztuczna inteligencja – amerykański film fabularny z 2001 roku

Zobacz też 
 ALICE (sztuczna inteligencja)
 silna sztuczna inteligencja